

Anno 
 580 o 580 a.C.

Codici 
 580 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Graz, nella Stiria, regione austriaca

Matematica 
 580 – numero